Fortunio est un conte de Giovanni Francesco Straparola (1550).
 Fortunio est un roman de Théophile Gautier (1837).
 Fortunio est un opéra composé par André Messager (1907).
 La Chanson de Fortunio est un opéra-comique composé par Jacques Offenbach (1861).
 Fortunio est une revue littéraire créée par Marcel Pagnol et quelques lycéens, dont Jean Ballard (1914).

Homonymie de titre